Йо́нна () — департамент на востоке Франции, один из департаментов региона Бургундия — Франш-Конте. Порядковый номер — 89. Административный центр — Осер. Население — 353 366 человек (68-е место среди департаментов, данные 2010 года).

География 
Площадь территории — 7427 км². Через департамент протекает река Йонна, собственно, давшая ему название.

Департамент включает 3 округа, 42 кантона и 454 коммуны.

На территории департамента расположено водохранилище Бурдон.

В  в Арси-сюр-Кюр найдены человеческие останки в отложениях культурного слоя Шательперон возрастом 43160—41320 лет. Исследованием ископаемой митохондриальной ДНК была доказана принадлежность останков неандертальцу.

История 
Йонна — один из первых 83 департаментов, образованных во время Великой французской революции в марте 1790 года. Возникла на территории бывшей провинции Бургундия. Название происходит от реки Йонна, притока Сены.

Примечания

Ссылки 
 
 Préfecture
 Conseil général